Greater Than Love – film del 1919 diretto da John M. Stahl
Greater Than Love – film del 1921 diretto da Fred Niblo